Hayneville ou 

 Hayneville, une ville du comté de Lowndes en Alabama.
 , une communauté non-incorporée du comté de Houston en Géorgie.
 Haynesville, une ville de la paroisse de Claiborne en Louisiane.
 Haynesville, une ville du comté d'Aroostook dans le Maine.
 , une communauté non-incorporée du comté de Clinton dans le Missouri.
 , une communauté non-incorporée du comté de Wichita au Texas.
 Haynesville, ancien nom de Lorella, une communauté non-incorporée du comté de Klamath dans l'Oregon.

Voir aussi